Queen е четвъртитят албум на Ники Минаж.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Ganja Burn – 4:54
 Majesty (с Labrinth и Еминем)	– 4:55
 Barbie Dreams – 4:39
 Rich Sex (с Лил Уейн)	– 3:12
 Hard White – 3:13
 Bed (с Ариана Гранде)	– 3:09
 Thought I Knew You (с Уикенд) – 3:18
 Run & Hide – 2:34
 Chun Swae (с Swae Lee) – 6:10
 Chun-Li – 3:11
 LLC – 3:41
 Good Form – 3:19
 Nip Tuck – 3:27
 2 Lit 2 Late Interlude – 0:55
 Come See About Me – 4:06
 Sir (с Future) – 3:44
 Miami – 3:10
 Coco Chanel (с Фокси Браун) – 3:44
 Inspirations (Outro) – 0:58

Дигитално стандартно издание 
 Fefe (с 6ix9ine и Murda Beatz) – 2:59

Делукс издание 
 Good Form (с Лил Уейн) – 3:57

Target и Японско издание 
 Barbie Tingz – 3:11
 Regular Degular – 3:33

Сингли 
 Chun-Li – 3:11
 Bed (с участието на Ариана Гранде) – 3:09
 Barbie Dreams – 4:39
 Good Form – 3:19

Албуми на Ники Минаж
Музикални албуми от 2018 година